El Campeonato Uruguayo de la Segunda División Amateur 2021 - "Sr. Mario Nuñez" fue un torneo realizado de manera experimental, correspondiente al cuarto y último nivel en la pirámide del sistema de ligas del fútbol uruguayo de la temporada 2021.

Formato del torneo 

La liga se conformará inicialmente por 8 clubes, divididos en 2 grupos de 4 equipos cada uno. Los ganadores de cada grupo jugarán la final por el torneo.
Este torneo no otorgará ascensos ya que se tratará de un torneo de fase experimental.

Información de equipos 
Fueron 8 los únicos equipos que presentaron la documentación ante AUF, y finalmente compiten en la edición inaugural. Exceptuando a Cooper y Paso de la Arena, todos debutarán en el fútbol de la AUF.

Datos hasta antes del inicio del torneo. Todos los datos estadísticos corresponden únicamente a los Campeonatos Uruguayos organizados por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Las fechas de fundación de los equipos son las declaradas por los propios clubes implicados. Los clubes que oficien en un determinado estadio como local, no implica necesariamente que sean propietarios del mismo.

Sorteo  
El orden de los números asignados a cada club determinará los cruces entre los equipos.

Tabla de posiciones

Serie A - William "Tola" Ferreira

Serie B - Luis "Gallego" Villar 

 

El partido entre Rincón y Unión de San José (empate 2-2 en la cancha) se dio por ganado a Rincón, debido a la alineación de jugadores inhabilitados por parte del equipo de San José.

Resultados

Final

Campeón

Goleadores

Referencias

Véase también 
 Campeonato Uruguayo de Primera División 2021
 Campeonato Uruguayo de Segunda División 2021
 Campeonato de Primera División Amateur de 2021

Fútbol en Uruguay en 2021